Pseudophasmatoidea är en överfamilj av insekter. Pseudophasmatoidea ingår i ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Pseudophasmatoidea 373 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Pseudophasmatoidea